Fillér – moneta węgierska
 Filler (telewizja)
 Witold Filler (1931–2009) – polski aktor, dziennikarz, krytyk